Manaia kan syfta på följande:

 Manaia (mytologi), en varelse i maorisk mytologi

Nya Zeeland 

 Manaia, Taranaki, South Taranaki District, 
 Manaia, Waikato, Thames-Coromandel District, 
 Mount Manaia, berg, Northland,